Fever může být:
 Fever (píseň, Little Willie John)
 Fever (píseň, Cascada) – píseň skupiny Cascada
 Fever (píseň, Aerosmith) – píseň skupiny Aerosmith
 Fever (píseň, The Black Keys) – píseň skupiny The Black Keys